Dittmer steht für:

 Dittmer (Adelsgeschlecht)
 Dittmer (Missouri), Ort im Jefferson County
 Dittmer (Queensland), Ort in der Whitsunday Region, Australien

Dittmer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dittmer (* 1972), deutscher Kanute
 Anja Dittmer (* 1975), deutsche Triathletin 
Anne Dittmer (1906–1964), deutsche Malerin
 Frank Dittmer (* 1965), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Hochschullehrer 
 Fritz Dittmer (1889–1970), deutscher Schriftsteller und Musiker

 Gottlieb von Thon-Dittmer (1802–1853), Bürgermeister in Regensburg (1836–1848)
 Gustav Dittmer (1818–1903), preußischer Landrat

 Hermann Carl Dittmer (1793–1865), Ratsherr (ab 1848 Senator) der Hansestadt Lübeck
 Kai Dittmer (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Leo Dittmer (1915–2000), deutscher Grafiker und Zeichner
 Lothar Dittmer (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Matthias Dittmer (* 1954), deutscher Schauspieler
 Richard Dittmer (1840–1925), deutscher Konteradmiral und Marine-Schriftsteller
 Uwe Dittmer (1934–2020), deutscher evangelischer Theologe und Autor

Siehe auch:

 Dettmer
 Dittmar